Hertefeld steht für:

 Haus Hertefeld, Herrenhausruine in Weeze, Nordrhein-Westfalen
 Hertefeld (Adelsgeschlecht)
 Hertefeld (Löwenberger Land), Wohnplatz im Ortsteil Liebenberg der Gemeinde Löwenberger Land, Brandenburg
 Hertefeld (Nauen), Wohnplatz des Ortsteils Bergerdamm der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg